Thurning kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Thurning, Norfolk, ort i England, 
 Thurning, Northamptonshire, ort i England,